Forkortelsen HA bruges om flere ting:

 Erhvervsvidenskabelig Afgangseksamen – forkortet HA af historiske grunde, dansk 3-årig videregående uddannelse i erhvervsøkonomi.
 Hells Angels – en verdensomspændende rockergruppe.
 Hektar – (ha), arealenhed.